Cushy Time est le premier EP du groupe La Phaze. Il est sorti fin 2001.

Liste des titres

Lien externe 
Album sur Discogs

Album de La Phaze
Premier EP
EP sorti en 2001